

Україна 

 Церква Пресвятої Євхаристії (Львів), колишній Домініканський костел Божого тіла
 Церква Пресвятої Євхаристії (Байківці)
 Церква Пресвятої Євхаристії (Озерна)
 Церква Пресвятої Євхаристії (Рожанівка)
 Церква Пресвятої Євхаристії (Яструбово)

Канада 

 Церква Пресвятої Євхаристії (Торонто), українська, греко-католицька